Heposalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heposalo (ö i Saimen), Södra Karelen, 
 Heposalo (ö i Kivijärvi, Klemis), Södra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar